Мото Гран-при Японии было 2-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 24 по 26 апреля 2009 года на автодроме Твин Ринг Мотеги. Эти гонка стала 700-й в истории премьер-лиги мотогонок Гран-при.
Хорхе Лоренсо финишировал перед своим напарником Валентино Росси и выиграл гонку, в результате чего оказался на первом месте в итоговой таблице чемпионом мира.

Квалификация 
Все квалификационные сессии в классах MotoGP, 250cc и 125cc были отменены из-за неблагоприятных погодных условий и стартовые позиции для воскресных гонок были определены по результатам пятничных свободных практик.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Примечания 

Япония